Spheres – album dei Delerium del 1993
 Spheres – album dei Pestilence del 1994
 Spheres – singolo di Mike Oldfield del 2008

Pagine correlate 
 Sphere